Kia AM — серия коммерческих автобусов, выпускаемых южнокорейской корпорацией Kia Motors с 1978 по 2004 год. Базовыми моделями являются AM707, AM807, AM808, AM907, AM908, AM909, AM917, AM918, AM919, AM927, AM928, AM929, AM937, AM938 и AM939.

Модели AM707 и AM807 производились с 1978 по 1983 год. Модель AM808 производилась до 1989 года.

Модельный ряд 

 AM707 (1978—1983)
 AM807 (1978—1983)
 AM808 (1978—1989)
 AM907 (1981—1987)
 AM907L (1982—1986)
 AM908 (1982)
 AM908D (1982—1984)
 AM917 (1986—1988)
 AM918 (1985)
 AM919 (1985—1986)
 AM929 (1986—1989)
 AM928 / AM928A (1986—2004)
 AM927 / AM927L (1986—1991)
 AM939 (1989—1994)
 AM937 / AM937E / AM937L (1991—1999)
 AM938AT (1993—1994)

Галерея 

Автобусы
Автобусы по алфавиту
AM